gromada Pielgrzymka (powiat jasielski)
 gromada Pielgrzymka (powiat złotoryjski)